Boucles d'or peut désigner :
 Boucles d'or et les Trois Ours, conte ;
 Boucles d'or, film de 1935 ;
 Boucle d'Or et Petit Ours est une série télévisée d'animation américaine ;
 les planètes Boucle d'or, planètes dans la zone habitable de leur étoile et, en particulier,  lors de sa découverte, même si l'on sait depuis que cette exoplanète se situe dans une zone trop chaude pour être classée comme mésoplanète ;
 le principe de Boucles d'or est le principe de la  que l'on retrouve dans divers domaines scientifiques ;
 le Sauveur aux boucles d'or est une icône ;
 le tangara à boucles d'or est un passereau ;
 la boucle d'or (ou l'adjectif bouclé d'or) est un thème héraldique. 

Homonymie de titre